Los enquitréidos (Enchytraeidae) son una familia de anélidos incluida en la subclase de los oligoquetos. Está formada por pequeños gusanos tanto terrestres como marinas.

Géneros 
La familia Enchytraeidae incluye los siguientes géneros:

Referencias 

  (2008): Enchytraeidae. Version of 2010-MAY-11. Retrieved 2011-FEB-06.